Mount Ferguson kan syfta på följande platser:

Antarktis 
 Mount Ferguson, Antarktis, ett berg i Västantarktis
 Mount Ferguson, Ontario, ett berg i Kanada